Pierre Brunet ist der Name folgender Personen:

* Pierre Brunet (Eiskunstläufer) (1902–1991), französischer Eiskunstläufer
 Pierre Brunet (Ruderer) (1908–1979), französischer Ruderer
 Pierre Brunet (Wissenschaftshistoriker) (1893–1950), französischer Wissenschaftshistoriker